

Classifica

Legenda:

      Retrocesse in Serie A2 1985-1986

Verdetti
 S.G. Amsicora Cagliari: campione d'Italia.

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1984
Sport nel 1985